Спецагент Арчер () — американский телевизионный мультсериал для взрослых, созданный Адамом Ридом, производства студии 70/30 Productions специально для телеканала FX в 2009 году. Премьера первого сезона состоялась 17 сентября 2009 года. Сериал повествует о деятельности частного шпионского агентства.

Первый сезон 
Первый сезон сериала выходил с 17 сентября 2009 по 18 марта 2010 года.
На каждую серию 1-го сезона отводился месяц работы.

Второй сезон

Третий сезон 
29 марта 2011 FX Network продлила сериал на 13-серийный 3 сезон. Первые 3 эпизода вышли в сентябре 2011, а остальные — в начале 2012 года.

Четвёртый сезон

Пятый сезон

Шестой сезон

Седьмой сезон

Восьмой сезон

Девятый сезон

Десятый сезон

Одиннадцатый сезон

Двенадцатый сезон

Тринадцатый сезон

Примечания

Ссылки 
 Список серий на сайте IMDb

Спецагент Арчер